Randia (vogel), een geslacht van zangvogels uit de familie Bernieridae
Randia (plant), een geslacht van planten uit de familie Rubiaceae